Евфимий — имена трёх архиепископов Новгородских:
 Евфимий I (прозвище — Брадатый, в миру — Емелиан; ум. 1 ноября 1429) — архиепископ Новгородский (1424—1429).
 Евфимий II (Лисицкий (Вяжищский), в миру — Иоанн; ум. 11 марта 1458) — архиепископ Новгородский (1429—1458), канонизирован на втором Макарьевском соборе в 1549 году в лике святителей.
 Евфимий (Рылков) (ум. 1697) — Новгородский владыка, управлял новгородской митрополией около 20 месяцев, ранее — Крутицкий митрополит.

Архиепископы Русской православной церкви
Епископы Новгородские